Kagera (regio), een regio in Tanzania
Kagera (rivier), een grensrivier tussen Tanzania en Rwanda